NEBS steht als Abkürzung für:
 Neue Europäische Bewegung Schweiz, eine überparteiliche Organisation für einen EU-Beitritt der Schweiz
 Network Equipment Building System, ein Industriestandard der US-amerikanischen Telekommunikationsbranche

Abkürzung